Tibet se poate referi la 
 
 Regiunea istorică Tibet, 
 Regiunea autonomă Tibet, una din regiunile Republicii Populare Chineze, 
 Platoul Tibet, o regiune geografică.

Ca nume

 Tibet, pseudonim al Gilbert Gascard, comic franco-belgian 
 David Tibet, poet și muzician britanic